Mulat, Mulatka –  potomkowie przedstawicieli rasy czarnej i białej
 Kabareton Mulatka – Mazurskie Lato Kabaretowe. Kabareton trwający przez 5 dni sierpnia (zazwyczaj 01-05), organizowany przez ECK (Ełckie Centrum Kultury).